Ain megyében 4 kerület és 43 kanton található